Jméno Ondřej Veselý nesou následující osobnosti:

 Ondřej Veselý (politik) (* 1976) – český právník a politik
 Ondřej Veselý (lední hokejista) (* 1977) – český lední hokejista
 Ondřej Veselý (herec) (* 1979) – český herec